

Geografia
 Lacombe – città dell'Alberta (Canada)
 Lacombe – comune francese dell'Aude (Francia)
 Lacombe – census-designated place della Parrocchia di St. Tammany, Louisiana (Stati Uniti d'America)

Persone 
 Bernard Lacombe (1952) – ex allenatore di calcio ed ex calciatore francese
 Claire Lacombe (1765-1798) – rivoluzionaria e attrice teatrale francese
 Georges Lacombe (1868-1916) – pittore e scultore francese
 Georges Lacombe ((1902-1990) – regista cinematografico francese
 Grégory Lacombe (1982) – ex calciatore francese
 Guy Lacombe (1955) – ex calciatore francese
 Honoré Lacombe de Prezel (1725-1790) – giurista francese
 Louis Lacombe (1818-1884) – compositore e pianista francese
 Paul Lacombe (1990) – cestista francese